Mike Cahill – tennista statunitense
 Mike Cahill – regista, sceneggiatore e produttore statunitense
 Mike Cahill – regista statunitense del film Alla scoperta di Charlie